

Geografia 
 Viale – comune italiano in provincia di Asti nel Piemonte;
 Viale – comune dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos

Persone 
 Agostino Viale (1692-1777) – 160º doge della Repubblica di Genova
 Ambrogio Viale (1900-1976) – politico italiano, eletto all'Assemblea Costituente
 Aristide Viale (1897-1940) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Benedetto Viale (1660-1749) – 144º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Benedetto Viale Prelà (1796-1874) – medico francese
 Ettore Bertolè Viale (1829-1892) – generale e politico italiano
 Fabio Viale (1975) – scultore italiano
 Franco Viale (1942-2014) – hockeista su ghiaccio italiano
 Giovanni Viale (1910-1996) – politico italiano
 Guido Viale (1873-1952) – politico italiano
 Guido Viale (1943) – saggista e sociologo, leader del '68 di Torino
 Leone Viale (1851-1918) – politico italiano, Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
 Luigi Viale (1978) – velista italiano 
 Michele Viale-Prelà (1798-1860) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Raimondo Viale (1907-1984) – presbitero cattolico italiano, Giusto tra le nazioni nel 2000
 Salvatore Viale (1787-1861) – magistrato e primo letterato còrso
 Silvio Viale (1957) – ginecologo italiano, ex presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani
 Sonia Viale (1966) – politica e avvocato
 Umberto Viale (1931-1969) – politico e avvocato
 Vittorio Viale (1891-1977) – storico dell'arte italiano

Altro 
 Viale – strada cittadina larga e generalmente affiancata da alberi
 Viale – elemento archeologico dell'Inghilterra
 Palazzo Viale – palazzo storico in salita Pollaioli 12, Genova
 Stadio Viale Brin – impianto sportivo polivalente di Terni

Altri progetti